Тихоненки — название нескольких населённых пунктов:
 Тихоненки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Тихоненки — деревня в Оричевском районе Кировской области.